Een verkeersweg:
 M-2.3 (Montenegro)
 Een voormalige verkeersweg:
 M2.3 (Joegoslavië)